Vladimir označuje:

 Vladimir () – hlavní město Vladimirské oblasti v Rusku
 Vladimir (Gorj) – obec v župě Gorj v Rumunsku
 Vladimir (Pernická oblast) () – vesnice v Pernické oblasti v Bulharsku
 Vladimir – ruská, srbská nebo chorvatská verze jména Vladimír
 Vladimir-Volynskij – ruský název ukrajinského města Volodymyr